Эстонское Учредительное собрание () — первый эстонский парламент, существовавший в 1919—1920 годах.

История созыва

Первый созыв 
15 (28 ноября) 1917 года временный Земский совет Эстляндской губернии провозгласил себя в Ревеле законной верховной властью до созыва Эстонского Учредительного собрания и призвал к выборам в него «для определения будущего государственного устройства Эстонии». 19 ноября (2 декабря) Исполком эстляндского Совета рабочих, воинских, безземельных и малоземельных депутатов принял решение о роспуске Земского совета и одновременно поддержал идею созыва Учредительного собрания и назначил выборы на 21-22 января (3-4 февраля) 1918 года.

Выборы состоялись в назначенный срок, РСДРП(б) получила на них 37,1 % голосов. Учредительное собрание предполагалось открыть 15 февраля 1918 года, но это не удалось сделать в связи с начавшимся наступлением германских войск.

Повторный созыв 
Повторно эстонское Учредительное собрание было избрано 5-7 апреля 1919 года, Временным правительством Эстонии во время эстонской войны за независимость. Выборы в собрание проходили по пропорциональной системе голосования, в них участвовали и солдаты на фронте. Выборы выиграли левые и центристские партии:

Заседания 
120 членов Учредительного собрания собрались на первое заседание 23 апреля 1919 года (день, отмечающийся ка день рождения эстонского парламента), и избрали председателя, социал-демократа Аугуста Рея.
 7 мая собрание приняло закон о государственном начальном образовании: устанавливался принцип обязательного и бесплатного начального 6-летнего образования.
 9 мая 1919 года эстонское Временное правительство ушло в отставку и впервые было избрано полностью демократическое правительство Эстонии под руководством премьер-министра Отто Штрандмана (Эстонская партия труда).
 15 мая собрание приняло «Декларацию Эстонского Учредительного Собрания о государственной самостоятельности и независимости Эстонии», направленную мировому сообществу для признания Эстонии независимым государством, подтвердив тем самым первую Декларацию независимости Эстонии
 4 июня 1919 года собрание приняло временную конституцию Эстонии.
 10 октября 1919 года был принят закон об аграрной реформе, который конфисковал и перераспределил усадьбы балтийских немцев, закончив 700-летний период владения районом немцами после Ливонского крестового похода.
 13 февраля 1920 г. был ратифицирован мирный договор, подписанный Эстонией и Советской Россией 2 февраля 1920 года.

Первая конституция Эстонии была принята 15 июня 1920 года. После того, как конституция вступила в силу, и были проведены первые парламентские выборы, Учредительное собрание самораспустилось 20 декабря 1920 года.

Примечания 

Создание Эстонской Республики
Парламентские выборы в Эстонии
Организации, основанные в 1919 году
Организации, закрытые в 1920 году
Учредительные собрания